Die Abkürzung RLS steht für:
 Powiat Leski in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen (Kfz-Kennzeichen)
 Recursive-Least-Squares-Alorithmus, rekursiver Algorithmus zur Lösung linearer Gleichungssysteme
 Regional Leaders’ Summit
 Restless-Legs-Syndrom, eine neurologische Erkrankung
 Rettungsleitstelle, siehe Leitstelle
 Reizleitungsstörung, siehe Erregungsleitungsstörung
 Rheinmetall Landsysteme, Rüstungskonzern, siehe Rheinmetall AG
 Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, ein technisches Regelwerk im Straßenbau
 Robert Louis Stevenson (1850–1894), schottischer Schriftsteller
 Rosa-Luxemburg-Stiftung, der Partei Die Linke nahestehende Stiftung
 Rücklastschrift, eine im Rahmen des Lastschriftverfahrens zurückgegebene Lastschrift, siehe Lastschrift

Siehe auch:
 RLS-90, Abkürzung der Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, siehe Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV)

Abkürzung